Альфорке ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сарагоса, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Рибера-Баха-дель-Эбро.  Занимает площадь 10,68 км². Население — 81 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница Ayuntamiento de Alforque
  Foro de Alforque

Муниципалитеты Сарагосы